Chavanel es un apellido francés que puede referirse a las siguientes personas:
  Sébastien Chavanel (1981), ciclista profesional del Team Europcar;
  Sylvain Chavanel (1979), ciclista profesional del equipo Quick Step, hermano mayor del anterior.